Puede referirse a:
 El grupo Tosilo en química.
 Ts, abreviatura del elemento químico Teneso.
 La africada alveolar sorda (, , o ), un tipo de sonido consonántico.